SLO est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Slovénie, 
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Slovaque, selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 San Luis Obispo, une ville de Californie.
 Service level objectives : objectifs de niveau de service en informatique dans la terminologie ITIL
 Social Licence to Operate Autorisation sociale d'exercer
 Supporter Liaison Officer : Référent-supporters en français, intermédiaire chargé des relations avec les groupes de supporters de football (ou d'un autre sport)
 Service librement organisé : Lignes régulières d'autocar en France. 
 Syndrome de Smith-Lemli-Opitz, maladie génétique rare.

Code
Sigle de 3 caractères